Фрауэнфельд ():

 Фрауэнфельд, Георг фон (1807—1873) — австрийский зоолог и ботаник.
 Фрауэнфельд — город в Швейцарии, столица кантона Тургау.
 Фрауэнфельд (округ) — округ в Швейцарии.